Plato (Colòmbia), ciutat al nord de Colòmbia capital del municipi homònim que pertany al departament de Magdalena i capital de la Subregió central o Chimila, al marge oriental del riu Magdalena 
 Plato (Minnesota)
 PLATO
 PLATO (nau espacial)